Александр Кауфман:
 Кауфман, Александр (1817—1893) — немецкий поэт.
 Кауфман, Александр Аркадьевич (1864—1919) — русский экономист, один из авторов «ЭСБЕ».
 Кауфман, Александр Аркадьевич (1931) — советский и американский геофизик, специалист в области электроразведки
 Кауфман, Александр Давидович (род. 1953) — русский прозаик, переводчик, издатель, известный, как Александр Давыдов.